Apollodóros (v překladu „Apollónův dar“) je řecké jméno, jehož nositelem může být:

 Apollodóros (malíř) – athénský malíř z konce 5. století př. n. l.
 Apollodóros z Gely – řecký básník z poslední čtvrtiny 4. století př. n. l.
 Apollodóros z Karystu – řecký autor komedií z 1. poloviny 3. století př. n. l.
 Apollodóros z Athén – řecký gramatik ze 2. století př. n. l.
 Apollodóros (epikurejec) – starořecký epikurejský filozof z 2. století př. n. l.
 Apollodóros z Pergamu – řecký řečník z 1. století př. n. l., učitel Augusta
 Apollodóros z Damašku – řecký architekt z přelomu 1. a 2. stol.